Kizil He kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kizil He (vattendrag i Kina, lat 39,44, long 76,42), Xinjiang, 
 Kizil He (vattendrag i Kina, lat 41,73, long 82,43), Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar